Mephitis kann bedeuten:

 eine italische Göttin, siehe Mefitis
 der Gattungsname der Streifenskunks